Davidoff Swiss Indoors Basel 2006 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP International Series w sezonie 2006 z cyklu Davidoff Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 24–29 października 2006 roku w Bazylei na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 850 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2006
2006 w tenisie ziemnym
2006 w Szwajcarii